Ypsilanti puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
 Municipio de Ypsilanti (Dakota del Norte), municipio en el condado de Stutsman, Dakota del Norte; 
 Ypsilanti (Dakota del Norte), lugar designado por el censo en el condado de Stutsman, Dakota del Norte; 
 Municipio de Ypsilanti (condado de Washtenaw, Míchigan), municipio en el condado de Washtenaw, Míchigan; o
 Ypsilanti (Míchigan), ciudad en el condado de Washtenaw, Míchigan.